Павел Васильевич Мельников () — советский военный деятель, один из самых молодых командиров дивизии в период Великой Отечественной войны, начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе (1978—1982), генерал-полковник (1971).

Биография 
В Красной Армии — с сентября 1936 года, призван Одесским городском военкоматом. Окончил Одесское пехотное училище (1938). Служил на Дальнем Востоке, командир взвода в пулемётной роте Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года по май 1945 года. Был начальником разведки полка. Участник обороны Москвы.
С апреля 1942 года до конца войны воевал в 372-й стрелковой дивизии, — с октября 1942 года на Волховском фронте был начальником оперативного отделения штаба 372-й стрелковой дивизии, а в феврале 1943 года был назначен начальником штаба дивизии. Дважды исполнял обязанности командира 372-й стрелковой дивизии: с 18 февраля по 17 мая 1943 года и с 11 марта по 16 апреля 1945 года (во время лечения в госпитале раненого командира дивизии генерал-майора П. И. Радыгина). Отличился при прорыве блокады Ленинграда, во главе группы разведчиков проник вглубь немецкой обороны по складкам местности и уничтожил несколько огневых точек, открыв тем самым пусть остальным частям, а затем, продолжая продвижение, первым встретился с бойцами Ленинградского фронта и подписал акт о встрече воинов двух прорвавших блокаду фронтов — Ленинградского и Волховского.
С февраля 1944 года воевал на Ленинградском фронте, а с октября 1944 года — на 2-м Белорусском фронте. Участвовал в Мгинской, Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Прибалтийской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операций.

Дивизия под командованием подполковника П. В. Мельникова освобождала Данциг (Гданьск), Мариенбург, Штум.

В 1942 году вступил на фронте в ВКП(б).

В декабре 1945 года направлен на учёбу. В 1948 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе (с отличием). С ноября 1948 года — начальник оперативного отдела штаба 36-го гвардейского стрелкового корпуса в Прибалтийском военном округе, с сентября 1949 года — на такой же должности в 79-м стрелковом корпусе 3-й ударной армии в Группе советских оккупационных войск в Германии, с декабря 1951 по октябрь 1952 года — начальник штаба 57-й гвардейской стрелковой дивизии в 8-й гвардейской армии ГСОВГ.

В 1954 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С октября 1954 года — начальник оперативного управления штаба Северного военного округа. С апреля 1960 года — начальник оперативного управления штаба Южной группы войск. С июня 1962 года командовал 35-й гвардейской мотострелковой дивизией в Группе советских войск в Германии. С декабря 1963 года — начальник оперативного управления в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С июня 1968 года — командующий 13-й общевойсковой армией Прикарпатского военного округа. С февраля 1970 года был первым заместителем командующего войсками Прикарпатского военного округа. С сентября 1971 года — командующий войсками Закавказского военного округа. С февраля 1978 года — начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе. С декабря 1982 года служил консультантом начальника в этой академии. С марта 1987 года — в отставке.

Жил в Москве. 

Похоронен на Востряковском кладбище.

Награды

СССР и России 
 орден Жукова (06.09.1996)
 орден Ленина
 пять орденов Красного Знамени (в том числе 16.02.1944, 30.07.1944, 12.05.1945, 1956)
 орден Кутузова II степени (29.06.1945)
 два ордена Отечественной войны I степени (05.12.1944, 11.03.1985)
 два ордена Красной звезды (6.02.1943, 1946)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени
 медали СССР, в том числе:
 «За боевые заслуги» (1944)
 «За оборону Ленинграда» (1943)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За взятие Кёнигсберга» (1945)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)
 «За освоение целинных земель»

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего, в которых отмечен П. В. Мельников.

 За овладение городом и крепостью Данциг (сейчас Гданьск) — важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 30 марта 1945 года. № 319.

Иностранные награды 
 Офицерский крест ордена Возрождения Польши (ПНР)
 Медаль «Победы и Свободы» (ПНР, 1946)
 медаль «За Одер, Нейсе, Балтику» (ПНР)
 Медаль «Братство по оружию» в золоте (ГДР)
 медаль «За укрепление дружбы по оружию» в золоте (ЧССР, 1970)
 медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (МНР, 1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (МНР, 1971)
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией» (МНР, 1976)
 Медаль «100 лет Освобождения Болгарии от османского рабства» (НРБ)
 Медаль «30 лет Болгарской народной армии» (НРБ, 1974)
 Медаль «30 лет Победы над фашистской Германией» (НРБ, 1975)
 Медаль «За укрепление братства по оружию» (НРБ, 1977)
 Медаль «1300 лет Болгарии» (НРБ, 1982)
 Медаль «20-я годовщина Революционных Вооруженных сил Кубы» (Куба)

Воинские звания 

 лейтенант (26.09.1939);
 старший лейтенант (30.09.1941);
 капитан (17.03.1942);
 майор (17.07.1942);
 подполковник (30.04.1943);
 полковник (2.11.1950);
 генерал-майор (18.02.1958)
 генерал-лейтенант (16.06.1965)
 генерал-полковник (8.11.1971)

Сочинения 
 Мельников П. В. Опыт управления войсками и требования современности. // Военно-исторический журнал. — 1978. — № 12. — С. 12-18.
 Мельников П. В. 372 сд в прорыве блокады Ленинграда. // Военно-исторический журнал. — 1979. — № 2. — С.56-63.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Генерал-полковник Мельников Павел Васильевич (1918—1998)
 Фотография П. В. Мельникова на сайте «Бессмертный полк»

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командующие общевойсковыми армиями
Командующие Закавказским военным округом
Выпускники Одесского военного училища
Начальники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Члены КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Похороненные на Востряковском кладбище